Апологет
 Апологет (журнал) — богословський журнал ЛПБА.
 Апологетика — системи вірувань чи поглядів.
 Християнська апологетика — захист віри християнської від невіруючих.